Червоная Слободка () — село,
Безсаловский сельский совет,
Лохвицкий район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322680406. Население по переписи 2001 года составляло 15 человек.

Географическое положение 
Село Червоная Слободка находится в 2,5 км от села Хейловщина.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1788 — дата основания как село Слободка.
 1930 — переименовано в село Червоная Слободка.

Примечания